Albert d’Ailly ist der Familienname folgender Personen:

 Charles d’Albert d’Ailly (1625–1698), französischer Adliger, Militär und Diplomat
 Louis Auguste d’Albert d’Ailly (1676–1744), französischer Militär, Marschall von Frankreich